Bornholm steht für:

 Bornholm, eine Insel in Dänemark
 Bornholm (Band), eine Pagan-Metal-Band aus Budapest
 Bornholm (Western Australia), ein Ort im Süden Western Australias
 Bornholm (Schiff, 1899), dänisches Fahrgastschiff
 Bornholm (Schiff, 1930), dänisches Fahrgastschiff
 Bornholm (Schiff, 1961), dänisches Fährschiff
 Bornholm, Bornholmfeige oder Bornholmer Feige, Synonym für die Feigensorte Brown Turkey

Siehe auch:
 Bornholms Amt, das ehemalige Amt der dänischen Insel

 Bornholms Regionskommune, die Gemeinde der dänischen Insel

 Flughafen Bornholm, dänisch Bornholms Lufthavn, ein Regionalflughafen der dänischen Insel
 Epidemische Pleurodynie, Synonym: Morbus Bornholm,  eine Infektionskrankheit